Šmarje (gmina Ajdovščina)
 Šmarje (gmina Koper)
 Šmarje (gmina Šentjernej)